



Села 
 Ясенів — Бродівського району Львівської області.
 Верхній Ясенів — Верховинського району Івано-Франківської області.
 Ясенів-Пільний — Городенкіського району Івано-Франківської області.

